A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát Whistlerben rendezték. A futamokat eredetileg február 24-én bonyolították volna le, de az első futam után a délutáni köd lehetetlenné tette a folytatást, így a második futamot február 25-én tartották meg. A versenyt meglepetésre a német Viktoria Rebensburg nyerte meg. A Magyarországot képviselő Berecz Anna a 42. helyen végzett, Döme Zsófia az első futamban kiesett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon